

Osoby o nazwisku Pytka 
 Grażyna Pytka (1954–1971) – polska poetka
 Jarosław Pytka – polski specjalista w zakresie mechaniki, transportu, budowy i eksploatacji maszyn, dr hab. inż.
 Joe Pytka (ur. 1938) – amerykański reżyser reklam, filmowy oraz twórca teledysków
 Karolina Pytka – polska specjalistka w zakresie farmakologii, dr hab.
 Lesław Pytka – polski pedagog, prof. dr hab.